Вожойка — река в России, протекает по территории Воткинского и Завьяловского районов и городского округа Ижевск в Удмуртии. Правый приток реки Позимь, бассейн Ижа.

География 
Длина реки составляет 23 км. Вожойка начинается в лесах на западе Воткинского района, северо-восточнее Ижевска. Течёт на запад, сразу же переходит на территорию Завьяловского района, затем поворачивает на юг. На реке сооружён пруд у деревни Русский Вожой, в который впадает приток Конанка. Ниже по правому берегу впадает река Ягулка. Далее Вожойка протекает по восточной окраине Ижевска (микрорайон Смирново), на левом берегу деревни Новые Марасаны и Бахтияры, на правом — Нижний Вожой. Впадает в Позимь в 19 км от устья последней.

Притоки (от устья) 

 лев: Якшурка
 пр: Старковка
 12 км пр: Ягулка (дл. 12 км)
 12 км лев: Долгушка
 15 км лев: Конанка (дл. 11 км)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иж от истока и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010101212111100027071.

Примечания 

Притоки Позими
Реки Воткинского района
Реки Завьяловского района Удмуртии
Реки Ижевска